Фрон Популер () — конечная станция линии 12 Парижского метрополитена, расположенная под одноимённой площадью на границе коммун Обервилье и Сен-Дени, от которой и получила название.

История 
Станция открылась 18 декабря 2012 года при продлении линии 12 на один перегон от станции Порт-де-ля-Шапель. Протяжённость нового участка составила 1,3 км. На открытии станции присутствовали префект департамента Сен-Сен-Дени Кристиан Ламбер, президент Синдиката транспорта Иль-де-Франс Стефан Трусель и президент RATP Пьер Монжен.
 Пассажиропоток по станции по входу в 2013 году, по данным RATP, составил  человек (278 место по уровню входного пассажиропотока в Парижском метро)

Строительство

Конструкция и оформление 
Станция однопролётного типа с двумя боковыми платформами, адаптирована для использования маломобильными пассажирами. Рядом со станцией установлены тепловые насосы, которые поддерживают температуру в прилегающих перегонных тоннелях на уровне 10-14 °С..

Перспективы 
К 2019 году планируется продление линии 12 до станции «Мэри д’Обервилье», и Фрон Популер перестанет быть конечной.

Путевое развитие 
За станцией располагается двухпутный тупик с пошёрстным съездом, пути которого станут частью перегона к строящейся станции «Алме Сезер».

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Site dédié au projet de prolongement de la ligne 12

Станции Парижского метрополитена
Обервилье
Сен-Дени
Станции метрополитена, построенные в 2012 году